Лисю́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Лисюк Андрій Олександрович ( 1976) — український правник, адвокат. Народний депутат України 9-го скликання.
 Лисюк Каленик (1889 — ? 1977) — старшина Армії УНР, учасник Першого зимового походу.
 Лисюк Дмитро Сергійович — підполковник ЗСУ.
 Лисюк Олександр Дмитрович (1935—1998) — заслужений лікар України.
 Лисюк Олександр Михайлович — український футболіст.
 Лисюк Олександр Олексійович (* 1943) — заслужений працівник промисловості України, почесний громадянин міста Хмельницького.
 Лисюк Панас Павлович (1922—2012) — український літературознавець, критик і публіцист, кандидат філологічних наук (1976), член Національної спілки письменників України (1954).
 Лисюк Юрій Олександрович (* 1973) — полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища